Кайзер ( — імператор) — німецьке прізвище.

Відомі носії 

 Віллі Кайзер (; 1912—1986) — німецький боксер, олімпійський чемпіон (1936).
 Вільгельм Кайзер (; 1914—1993) — німецький пілот-бомбардувальник, гауптман (капітан) люфтваффе. Кавалер Лицарського хреста Залізного хреста.
 Вінценц Кайзер (; 1902—1945) — німецький офіцер, оберштурмбаннфюрер СС, кавалер Лицарського хреста Залізного хреста.
 Генрі Кайзер (; 1882—1967) — американський промисловець і підприємець.
 Георг Кайзер (; 1878—1945) — німецький драматург, поет, прозаїк.
 Герберт Кайзер (; 1916—2003) — німецький пілот, лейтенант люфтваффе. Кавалер Лицарського хреста Залізного хреста.
 Домінік Кайзер (;  1988) — німецький футболіст, півзахисник.
 Ервін Кайзер (; 1896-?) — німецький офіцер, оберст (полковник) вермахту. Кавалер Німецького хреста в золоті.
 Еріх Кайзер (; 1910—1942) — німецький офіцер, гауптман (капітан) вермахту. Кавалер Лицарського хреста Залізного хреста.
 Ернст Кайзер (; 1917—1943) — німецький пілот-спостерігач, обер-фельдфебель люфтваффе. Кавалер Німецького хреста в золоті.
 Отто Кайзер (; 1901—1977) — австрійський фігурист, олімпійський медаліст (1928).
 Петер Кайзер (; 1793—1864) — історик і державний діяч з Ліхтенштейну.
 Теодор Кайзер (; 1918-?) — німецький пілот, лейтенант люфтваффе. Кавалер Німецького хреста в золоті (не підтверджений).
 Фредерік Кайзер (; 1808—1872) — голландський астроном.
 Фрідріх Вільгельм Кайзер (; ?-?) — німецький офіцер, оберст-лейтенант (підполковник) вермахту. Кавалер Німецького хреста в сріблі.

Німецькі прізвища